YDL steht für:
 den IATA-Code vom Flughafen Dease Lake
 die Distribution Yellow Dog Linux
 Youth Defense League, eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band

Abkürzung